Point Blank (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas
Point Blank (film), een Amerikaanse misdaadfilm uit 1967 onder regie van John Boorman